Тортоса:

 Тортоса — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония.
 Тортоса — средневековое мусульманское государство на северо-востоке современной Испании.
 Тортоса, Хесус (род. 1997) — испанский тхэквондист, призёр чемпионатов Европы и Европейских игр.